Foretay est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1861-1944), sculpteur suisse ;
 Pierre Foretay (1922-2017), professeur et architecte suisse.

Patronyme suisse